В рамках подготовки к Зимней Олимпиаде 2014 года в городе Сочи ОАО «Газпром» реализует программу «Газпром 2014», которая предусматривает строительство и эксплуатацию спортивных, инфраструктурных и энергетических объектов в Сочи.

Краткое описание олимпийских объектов ОАО «Газпром»

Адлерская ТЭС 
Проект строительства осуществляется в соответствии с п. 130 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта , утверждённой Правительством РФ и в рамках Стратегии ОАО «Газпром» в электроэнергетике. Данный проект поможет существенно снизить энергодефицит в районе города Сочи.

Газопровод «Джубга — Лазаревское — Сочи» 
Проект строительства осуществляется в соответствии с п. 105 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утверждённой Правительством Российской Федерации.
Газопровод «Джубга — Лазаревское — Сочи» обеспечит газоснабжение города Сочи и побережья Черного моря.

Лаура (лыжно-биатлонный комплекс), Горная олимпийская деревня на хребте Псехако 
ОАО «Газпром» реализует проект строительства в соответствии с п. 2 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утверждённой Правительством РФ.

Реализация проекта 

Ход работ на разных этапах можно проследить, посмотрев фотоотчёт о строительстве Биатлонного стадиона на хребте Псехако  на сайте компании построившей его. В 2012 году все работы на Биатлонном стадионе завершены, объект сдан в эксплуатацию.

Строительство остальных объектов ОАО «Газпром» на хребте Псехако ведется в соответствии с графиком.
 Август 2009 года — начало строительства здания биатлонного стадиона.
 Январь 2010 года — начало подготовительных работ на строительной площадке горной олимпийской деревни на 1100 мест.
 Март 2010 года — начало заливки фундамента биатлонного стадиона. Закладка памятной капсулы в фундамент здания стадиона.
 Март 2010 года — начало строительства искусственного водоема многофункционального назначения.
 Май 2010 года — завершено бетонирование фундаментной плиты биатлонного стадиона.
 Июнь 2010 года — начато возведение цокольного этажа биатлонного стадиона.
 Август 2010 года — окончание строительства цокольного этажа стадиона.
 Сентябрь 2010 года — возведение корпуса здания стадиона, устройство прилегающей территории, разметка лыжных и биатлонных трасс, подготовительные работы к строительству биатлонного стрельбища..
 Октябрь 2010 года — начало монтажа систем искусственного снегообразования для горнолыжных трасс..
 Ноябрь 2010 года — начало строительства первой трибунной зоны биатлонного стадиона.
 Ноябрь 2010 года — на нижней станции канатных дорог горно-туристического центра ОАО «Газпром», в дополнение к действующей канатной дороге «Псехако I», начато строительство второй линии канатных дорог — «Псехако II».
 Декабрь 2010 года — полностью закончено возведение каркаса здания стадиона.
 Декабрь 2010 года — начало тестовой эксплуатации искусственного водоема многофункционального назначения и систем искусственного снегообразования на хребте Псехако.
 Декабрь 2010 года — ввод в эксплуатацию 3-го корпуса «Гранд Отеля Поляна».
 Февраль 2011 года — возводятся металлоконструкции пунктов посадки-высадки пассажиров канатной дороги «Псехако II», установка опор канатной дороги на хребте Псехако.
 Март 2011 года — окончание тестовой эксплуатации систем искусственного снегообразования.
 Март 2011 года — строители приступили к отделочным работам, завершающему этапу строительства трибун биатлонного стадиона, строительству стрельбища для биатлона.
 Март 2011 года — закончено строительство первых коттеджей горной олимпийской деревни.
 Апрель 2011 года — идут подготовительные работы на строительной площадке гостиничного комплекса горной олимпийской деревни, продолжаются отделочные работы в здании биатлонного стадиона, в завершающей стадии — строительство «первой очереди» коттеджей горной олимпийской деревни.
 Декабрь 2011 года — биатлонный стадион сдан в эксплуатацию.
 Декабрь 2011 года — завершение строительства коттеджного посёлка.
 В начале 2012 года на хребте Псехако прошли первые тестовые соревнования.
 Ноябрь 2012 года — строительство пункта посадки-высадки пассажиров канатной дороги «Псехако II-A3» .
 Май 2013 года — Закончено возведение металлоконструкций верхней станции 3S-канатной дороги.
 Июль 2013 года — Прошли предварительные испытания 3S-канатной дороги.

 Август 2013 года — Завершается строительство горной олимпийской деревни для лыжников и биатлонистов.
 Октябрь 2013 года — Успешно проведена тестовая подача газа в котельную олимпийского гостиничного комплекса.

Лаура (лыжно-биатлонный комплекс) 

Фотоотчёт о строительстве Биатлонного стадиона  на хребте Псехако.

Канатная дорога «Псехако II-A3» в составе "Совмещённого комплекса по лыжным гонкам и биатлону ГТЦ ОАО «ГАЗПРОМ»

Навес над станцией канатной дороги Псехако-II-A3, горный хребет «Псехако».

Фотоотчёт о строительстве канатной дороги «Псехако II-A3» .

Горная Олимпийская деревня

ГТЦ ОАО «Газпром»

Газопровод Джубга — Лазаревское — Сочи 

 Сентябрь 2009 года — начало строительства газопровода «Джубга — Лазаревское — Сочи», сварка первого стыка газопровода.
 Декабрь 2010 года — началось строительство линейных участков сухопутной части газопровода.
 Март 2010 года — начато строительство морской части газопровода.
 Апрель 2010 года — проложено 30-ти км морского участка газопровода.
 Май 2010 года — началось строительство газораспределительных распределительных станций «Джубга- 1», «Джубга-2», «Новомихайловская».
 Июнь 2010 года — завершены работы по укладке морской 159,5-километровой части газопровода.
 Октябрь 2010 года — пройдены общественные слушания по автоматической газораспределительной станции г. Сочи «Адлер».
 Ноябрь 2010 года — завершены основные строительно-монтажные работы на АГРС «Джубга-1», «Джубга-2», «Новомихайловская».
 Декабрь 2010 года — Март 2011 года — продолжаются работы на трассе газопровода методом наклонно-направленного бурения.
 Апрель 2011 года — завершено сооружение последнего «перехода» методом наклонно-направленного бурения..
 06 июня 2011 — Газопровод «Джубга — Лазаревское — Сочи» введен в эксплуатацию.

В настоящее время Газопровод «Джубга — Лазаревское — Сочи» введен в эксплуатацию. В мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин.

Адлерская ТЭС 

 Сентябрь 2009 года — начало строительства.
 Май 2010 года — установка первой колонны главного здания.
 Август 2010 года — доставка первой газовой турбины на строительную площадку.
 Октябрь 2010 — установка на фундамент первой газовой турбины.
 Ноябрь 2010 года — доставка второй газовой турбины.
 Март 2011 года — окончание строительства главного корпуса.
 Апрель 2011 года — доставка паровых турбин.
 Апрель — Май 2011 года — пусконаладочные работы, монтаж оборудования парогазовой установки.
 Июнь 2011 года — подготовка к тестовой выдаче энергии.
 Июль 2011 года — завершение комплекса работ по приему исходной воды, завершение испытания пожарной системы.
 Август 2011 года — испытания первой газовой турбины энергоблока № 1.
 Октябрь 2011 года — завершена установка многогранных опор на заходах ВЛ-220 кВ Псоу — Дагомыс на Адлерскую ТЭС.
 Январь 2012 года — строительство кабельной линии 110 кВ Адлерская ТЭС — Ледовый Дворец в Имеретинской низменности.
 Март 2012 года — строительные работы на Адлерской ТЭС близятся к завершающей стадии: идёт наладка оборудования, проведены необходимые промывки паропроводов и оборудования, поставлены на валоповорот две газовые турбины и первая паровая турбина.
 Апрель 2012 года — началась технологическая подача газа на Адлерскую ТЭС.
 28 июня 2012 на Адлерской ТЭС состоялись тестовые испытания и набор электрической мощности первой газотурбинной установки (ГТУ-1). В ходе испытаний установка была выведена на номинальную мощность — 65 МВт.
 c 6 по 7 октября 2012 года состоялась тестовая подача тепла Адлерской ТЭС на Олимпийские объекты.
 7 ноября 2012 года успешно завершено комплексное испытание оборудования станции, показавшее надежность его работы и готовность ТЭС к выдаче номинальной электрической мощности 360 МВт. В ходе комплексного опробования все системы станции непрерывно работали в течение 72 часов с плановой нагрузкой..
 21 января 2013 года — ввод ТЭС на проектную полную мощность.

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 2014
 Горная олимпийская деревня на хребте Псехако
 Горно-туристический центр ОАО «Газпром»
 Лаура (лыжно-биатлонный комплекс)
 Газопровод Джубга — Лазаревское — Сочи
 Адлерская ТЭС

Ссылки 
 Официальный раздел «Газпром 2014» на официальном сайте ОАО «Газпром».
 Сообщество «Газпром 2014» в Facebook.
 Twitter «Газпром 2014». 
 «Газпром 2014» на You tube.

Примечания 

Горнолыжные курорты Краснодарского края
Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 2014
Газпром